Desa Kajoran kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Kajoran (administrativ by i Indonesien, lat -7,75, long 110,59), Jawa Tengah, 
 Desa Kajoran (administrativ by i Indonesien, lat -7,50, long 110,10), Jawa Tengah, 
 Desa Kajoran (administrativ by i Indonesien, lat -7,59, long 109,60), Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar